Адам Димарко (, род. 14 апреля 1990 года, Оквилл, Онтарио, Канада) — канадский актёр.

Биография 
Адам Димарко родился 14 апреля 1990 года в городе Оквилл, провинция Онтарио. 

С 2010 года Димарко сыграл около 50 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Бунтарка» и «Zapped. Волшебное приложение», сериалах «Арктический воздух», «Волшебники», «Когда мы восстанем». Также он выпускает песни под псевдонимом Good One. 

В 2017 году удостоился премии UBCP/ACTRA Awards за роль в фильме «Женитьба на семье». В 2021 номинировался на Leo Awards как лучший актёр драматического сериала за фэнтези «Тайный орден».

В 2022 актёр появился в роли Алби Ди Грассо во втором сезоне сериала «Белый лотос». Вместе с коллегами по шоу Димарко стал обладателем Премии Гильдии киноактёров США за лучший состав в драматическом сериале.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Адам Димарко на IMDB
 Адам Димарко на YouTube